Il doppio del torneo di tennis Monte Carlo Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Peter McNamara e Paul McNamee che hanno battuto in finale Mark Edmondson e Sherwood Stewart 6-7, 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (primo turno)
 Peter McNamara /  Paul McNamee (campioni)

 Kevin Curren /  Steve Denton (semifinali)
 Mark Edmondson /  Sherwood Stewart (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Monte Carlo Open 1982